Аленкар () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Барбара де Аленкар — бразильська революціонерка
 Жозе Аленкар — віцепрезидент Бразилії
 Жозе де Аленкар — бразильський адвокат, політик, оратор, письменник і драматург
 Умберту ді Аленкар Кастелу Бранку — президент Бразилії